

Cinema 
 Uncle Joe – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 Uncle Joe – film del 1941 diretto da William Strohbach

Musica
 Uncle Joe – gruppo musicale

Televisione 
 Uncle Joe – episodio del 1973 della serie televisiva Follyfoot